

Населені пункти та їхні частини
 Якубово — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Якубово — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Якубово — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Якубово — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Якубово — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Якубово — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Якубово — частина села Замарте в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Якубово — частина села Журавін у гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Якубово — частина села Полаєво в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Якубово — частина села Душники в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Якубово — частина села Катажина в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Якубово — частина села Руново в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Якубово — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Якубово — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Якубово — осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Якубово — присілок Сафоновського району Смоленської області

Примітки